Kollmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fania Weissmann Kollmann
 Fania Weissmann- Kollmann